Remissie (geneeskunde), Het (tijdelijk) wegblijven van koorts of andere ziekteverschijnselen
 Remissie (juridisch), vorstelijk genaderecht